Le Championnat de Chypre masculin de volley-ball est une compétition annuelle regroupant les meilleurs clubs professionnels de volley-ball masculin de Chypre.

Généralités

Historique

Palmarès

Liens internes 
 Championnat de Chypre de volley-ball féminin

Liens externes 

Volley-ball à Chypre
volley-ball masculin